Sergei Lasarew ist der Name folgender Personen:

* Sergei Nikolajewitsch Lasarew (* 1952), russischer Psychologe und Schriftsteller
 Sergei Wjatscheslawowitsch Lasarew (* 1983), russischer Sänger und Schauspieler